Il detentore del titolo era Sydney Wood ma quest'anno ha perso nei quarti di finale contro Jiro Satoh.

Ellsworth Vines ha battuto in finale Bunny Austin 6–4 6–2 6–0.

Teste di serie
 Henri Cochet (secondo turno)
 Ellsworth Vines (campione)
 Frank Shields (quarti di finale)
 Fred Perry (quarti di finale)
 Sidney Wood (quarti di finale)
 Bunny Austin (finalista)
 Jean Borotra (quarto turno)
 Jack Crawford (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1932